Lucius Caecilus Metellus Dalmaticus (ur. przed 155 p.n.e. – zm. 103 p.n.e.) – członek wpływowego plebejskiego rodu rzymskiego Cecyliuszy, starszy syn Lucjusza Cecyliusza Metellusa Kalwusa, konsula w 142 p.n.e. Pretor ok. 122 p.n.e.; w 119 p.n.e. został konsulem; w latach 118–117 p.n.e. udał się do Dalmacji jako prokonsul na wojnę z plemionami dalmatyńskimi. Po powrocie do Rzymu odbył triumf chociaż Dalmatowie nie dali powodów do wojny, a gdy przybył do nich, ci przyjęli go jako przyjaciela. Następnie zyskał przydomek (agnomen): Dalmatyński (Dalmaticus). Od roku 114 p.n.e. do śmierci w 103 p.n.e. był pontifexem maximusem. Jako pontifex postawił przed sądem westalki oskarżone od niezachowanie czystości. Za winną została uznana Emilia a uniewinniono początkowo  Marcję i Lycynię.  W czasie pożaru świątyni Westy wyniósł spośród płomieni obraz Minerwy. Ze zdobyczy z kampanii dalmatyńskiej sfinansował restaurację świątyni Kastora zdobiąc ją malowidłami i posągami. Ojciec Cecylii Metelli Dalmatyki, żony dyktatora Sulli.

Potomkowie

Przypisy

Zobacz też 
 Drzewo genealogiczne Cecyliuszów Metellów

Konsulowie Republiki Rzymskiej
Urodzeni w II wieku p.n.e.
Zmarli w 103 p.n.e.